Хуа́н Рома́н Рике́льме (; ) — аргентинский футболист, победитель Кубка Либертадорес в составе «Боки Хуниорс» (2000, 2001, 2007). Лучший футболист Южной Америки 2001 года. Провёл более 50 матчей за сборную Аргентины. Олимпийский чемпион 2008 года в составе сборной Аргентины.

Биография 
Рикельме — воспитанник школы «Архентинос Хуниорс», однако за основной состав этого клуба не провел ни одного матча. В 18 лет перешёл в «Боку», мгновенно стал ключевым игроком этого клуба. За первый период пребывния в «Боке» он трижды выигрывал чемпионат Аргентины и дважды — Кубок Либертадорес.

В 2002 году переехал в «Барселону», но в те времена в этой команде была неразбериха в руководстве, частые смены тренеров и президентов, хотя обычно Роман попадал в основной состав. Но с приходом в клуб Роналдиньо ставка тренером Франком Райкардом была сделана на чемпиона мира. Рикельме отправился в скромный клуб «Вильярреал». Во многом благодаря именно Рикельме «Жёлтая субмарина» в середине 2000-х гг. стала одним из лучших европейских клубов. В сезоне 2004/05 «Вильярреал» стал третьим в испанской Примере и уже на следующий сезон дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Лишь не реализованный Рикельме пенальти в концовке ответного матча с лондонским «Арсеналом» не позволил его команде выйти в финал.

Летом 2006 года Рикельме стал лидером сборной Аргентины на чемпионате мира в Германии. Аргентинская сборная после группового раунда считалась одним из главных фаворитов турнира. Особенно эффектным получился матч против сборной Сербии и Черногории, выигранный «Альбиселесте» со счётом 6:0. Однако в 1/4 финала аргентинцы в упорной борьбе уступили (опять же в серии пенальти) хозяевам турнира — сборной Германии, которая в итоге заняла третье место.

Постепенно игра в столь скромном, хотя и добившемся значительных успехов в последние годы, клубе, стала тяготить Романа. В начале 2007 года он возвратился на правах аренды в родную «Боку» и провёл с ней очень удачные полгода. Команда уверенно выступила в розыгрыше Кубка Либертадорес 2007 года. Апофеозом мощной игры команды стало финальное противостояние с бразильским «Гремио». Команда из Порту-Алегри уступила «Боке» 0:5 по сумме двух встреч. Сам Рикельме забил три мяча в финальных матчах (гол на «Бомбонере» и оба мяча в ответной игра на «Олимпико Монументал»). Также он был признан лучшим игроком как турнира, так и финала. Рикельме занял второе место в списке бомбардиров турнира — Роман не только отдавал филигранные пасы своим партнёрам, но и забил 8 мячей в ворота соперников (больше забить сумел лишь парагвайский нападающий Сальвадор Кабаньяс).

Летом того же 2007 года Рикельме в очередной раз подтвердил свой высочайший класс игры — 5 голов в 5 матчах Романа вывели сборную Аргентины в финал Кубка Америки. И лишь срыв в финальном матче против Бразилии, в котором аргентинцы уступили со счётом 0:3, не позволил команде Рикельме праздновать успех.

По завершении турнира последовало возвращение в «Вильярреал», которое, по мнению аргентинских специалистов, и не позволило Роману быть признанным официально лучшим игроком мира. В испанском клубе Рикельме не доверяли, да и сам Рикельме чётко дал понять, что намерен возвратиться в прежний клуб — «Боку». Тем временем, в декабре 2007 года «Бока» на правах победителя Кубка Либертадорес приняла участие в Клубном чемпионате мира. На этот турнир по непонятным причинам ФИФА отказалась допускать Рикельме, тем самым только снизив уровень своего же турнира. В итоге итальянский «Милан» обыграл «Боку» в финале КЧМ со счётом 4:2, став первой европейской командой, сумевшей нарушить гегемонию южноамериканцев в главном клубном турнире планеты.

С 2008 года Роман стал полноценным игроком «генуэзцев». В розыгрыше Кубка Либертадорес 2008 «Бока» дошла до полуфинала, где уступила «Флуминенсе». Летом 2008 года Хуан Роман в составе сборной Аргентины стал олимпийским чемпионом, будучи капитаном команды. Во второй половине года Роман вдохновил партнёров на очередной чемпионский титул в Аргентине. В «золотом» мини-турнире «Бока» вырвала победу в Апертуре и Рикельме в четвёртый раз в карьере стал чемпионом Аргентины. По итогам 2008 года Рикельме был назван вторым игроком Южной Америки после Хуана Себастьяна Верона и лучшим игроком Аргентины.

В ноябре 2008 года, после прихода в сборную Диего Марадоны, Рикельме принял решение уйти из национальной команды, заявив, что его не будет в команде до тех пор, пока её тренирует Марадона. Диего прокомментировал отказ полузащитника «Бока Хуниорс» играть за национальную команду под его началом:

«Это решение задело меня до глубины души. Но я не хочу, чтобы болельщики активно обсуждали эту ситуацию. Каждый имеет право выбора.

Если они захотят что-то сказать, то я ничего не смогу поделать с баннерами. Но я никогда не стану ссориться с фанатами, тем более с болельщиками „Бока Хуниорс“».
 
Значительную часть 2009 года Рикельме был травмирован.

16 августа 2010 года Рикельме продлил контракт с клубом «Бока Хуниорс» на 4 года.

26 января 2015 года Рикельме объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

23 декабря 2019 года на первом заседании Совета директоров «Боки Хуниорс» после победы на выборах президента клуба Хорхе Амора Амеаля назначен 2-м вице-президентом и будет отвечать за футбол на всех уровнях.

Титулы 
Командные

Бока Хуниорс
 Чемпион Аргентины (4): Ап. 1998, Кл. 1999, Ап. 2000, Ап. 2011
 Обладатель Кубка Либертадорес (3): 2000, 2001, 2007
 Обладатель Межконтинентального кубка : 2000
 Обладатель Рекопы Южной Америки: 2008

Вильярреал
 Обладатель Кубка Интертото : 2004

Сборная Аргентины
 Чемпион мира среди молодёжи (до 20 лет): 1997
 Олимпийский чемпион: 2008
Личные
 Футболист года в Южной Америке: 2001
 Лучший игрок Кубка Либертадорес: 2007

Примечания

Ссылки 
 riquelme-web.com.ar
 juanromanriquelme.com.ar
 Статистика в чемпионате Аргентины

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Футболисты года в Южной Америке